Karré kan henvise til flere emner:

 Karré - en type boligblok
 Karré (militær) - en militær formation